Název Javorná má více sídel:
 Javorná (Čachrov) – část obce Čachrov v okrese Klatovy
 Javorná (Bochov) – část města Bochov v okrese Karlovy Vary
 zámek Javorná
 Javorná (Bražec) – bývalá obec, dnes část obce Bražec v okrese Karlovy Vary

… nebo vodních toků:
 Javorná (přítok Lomnického potoka) – levostranný přítok Lomnického potoka v okrese Karlovy Vary
 Javorná (přítok Olešnice) – levostranný přítok Olešnice v okrese Jeseník

… nebo hor:
 Javorná (Šumava) (1090 m n. m.) – hora na Šumavě, severozápadně od Železné Rudy